Le  oppose les dix meilleures équipes géorgiennes de rugby à XV. Il débute en le .

Clubs de l'édition 2012-2013

Classement 
Le classement de l'édition 2012-2013 s'établit comme suit :

 

|}

Attribution des points : victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Notes et références

Lien externe 
 

2012
Géorgie
2012 en Géorgie
2013 en Géorgie